Лос Фаисанес има више значења:

 Лос Фаисанес (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Фаисанес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Фаисанес (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фаисанес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику